Santana (appel), een schurftresistente appel geschikt voor de biologische teelt.
Santana (band), een Amerikaanse band.
Santana Motor S.A., een Spaanse automobielfabrikant.
Volkswagen Santana, een automodel van Volkswagen.
Santana (kurk), producent van kurkvloeren
Santana (fiets), producent van tandems

Geografie
Santana (Amapá), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá.
Santana (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia.
Santana (Boyacá),  een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá.
Santana (Figueira da Foz)
Santana (Madeira), een dorp op het Portugese eiland Madeira.
Santana (Nisa)
Santana (Portel)
Santana (freguesia in Santana)
Santana (Sao Tomé en Principe), een stad in Sao Tomé en Principe.
Santana do Ipanema (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas.
Santana do Ipanema (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas.
Santana do Livramento, een stad in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul.
Santana FC, de voetbalclub van deze stad.
Ilhéu de Santana, een eilandje voor de kust van deze stad.

Personen
Carlos Santana, een Mexicaanse gitarist.
Juelz Santana, een Amerikaanse rapper.
Reginaldo de Santana, een Braziliaanse voetballer.
Telê Santana, een Braziliaanse profvoetballer.
Felipe Santana, een Braziliaanse profvoetballer.

Zie ook
Santa Ana (doorverwijspagina)